Een stad in Peru, zie Tacna (stad)
 Een regio van Peru, zie Tacna (regio)
 Een provincie van Peru, zie Tacna (provincie)
 Een plaats in Arizona in de Verenigde Staten, zie Tacna (Arizona)